Municipio de Hayfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hayfield (condado de Dodge, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Hayfield (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.